Tethys může být:

 Téthys – mytická bytost
 Tethys (moře) – prehistorické moře
 Tethys (měsíc) – Saturnův měsíc